Cavalerie (frz. ‚Kavallerie‘) steht für:
 eine Waffengattung des französischen Heeres, siehe Arme blindée et cavalerie
 La Cavalerie, eine Gemeinde im Département Aveyron, Region Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, Frankreich

Siehe auch: